Седамнаесто Светско првенство у одбојци за жене 2014. је одржано у Италији од 23. септембра до 12. октобра 2014. На првенству су учествовале 24 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 4 групе по 6 екипа.

Учесници 
На светско првенство су се директно пласирали Русија као светски првак из 2014. и Италија као домаћин. Сви остали су играли квалификације у својим континенталним зонама.

Градови домаћини

Први круг 
У првом кругу такмичења 24 репрезентације су биле подељене у 6 група. Најбоље 4 из сваке групе су наставиле такмичење у другом кругу. По 2 последњепласиране из сваке групе су завршиле такмичење.

Група А - Рим

Група Б - Трст

Група Ц - Верона

Група Д - Бари

Други круг 
У другом кругу су формиране 2 групе са по 8 екипа. У групу Е су смештене екипе иа Група А и Д, а у групу Ф екипе из група Б и Ц. По 2 најбоље пласиране екипе из обе групе су се пласирале у полуфинале.

Група Е – Бари и Трст

Група Ф – Верона и Модена

Трећи круг 
 Сва времена су по средњoевропском времену.
 Победници група Е и Ф ће бити постављени у различитим базенима, док ће се извући другопласирани и трећепласирани тимови.

Група Г

Група Х

Завршни круг

Борбе за медаље

Полуфинале

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Награде 
 Најбоља играчица (MVP): 
 Кимберли Хил 
 Најбољи дизач: 
 Алиша Глас
 Најбољи средњи блокери: 
 Таиса Менезес
 Јанг Ђуенђинг
 Најбољи примачи:
 Џу Тинг
 Кимберли Хил
 Најбољи смечер: 
 Џу Тинг
 Најбољи либеро: 
 Моника Де Ђенаро

Види још 
 Светско првенство у одбојци 2014.

Спољашње везе 

 Званични сајт првенства

Светска првенства у одбојци за жене
Светско првенство у одбојци за жене 2014.
Одбојка у Италији
Одбојка у 2014.